Levron peut faire référence à :
 un levron, petit du lévrier ;
 Le Levron, village suisse ;
 Alexis Levron (né en 2000), joueur français de rugby à XV ;
  (née en 1975), chercheuse et activiste israélienne ;
  (né en 1963), publiciste, écrivain et scénariste israélien ;
  (né en 1979), joueur américain de football américain.

Voir aussi 

 
 Kevin Levrone (né en 1964), culturiste et musicien américain.